Серия А 2016/2017 — восемьдесят пятый сезон чемпионата Италии по футболу. Сезон начался 20 августа 2016 года и завершился 28 мая 2017 года. Чемпионом в 33-й раз (и 6-й раз подряд) стал «Ювентус».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Карпи», «Фрозиноне» и «Верона». Их заменили «Кальяри» и «Кротоне», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2015/16, а также «Пескара», победившая в плей-офф Серии B.

Клубы-участники

Тренерские перестановки в межсезонье

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры

Покеры

Хет-трики

Нарушения 
 2-тур. В Матче Сассуоло — Пескара, хозяевам засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Примечания

См. также 
 Кубок Италии по футболу 2016/2017

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2016/2017
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2016/2017